Mustin kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mustin, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Mustin, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,